Marek Włodarczyk ist der Name folgender Personen:

* Marek Włodarczyk (Schauspieler, 1954) (* 1954), polnischer Schauspieler
 Marek Włodarczyk (Schauspieler, 1974) (* 1974), polnischer Schauspieler